Домобранство (домобраны, домобранцы; , , ) — буквально, «защитники дома (родины)», наименования для обозначения воинов различных вооруженных формирований в XIX и XX веках на территории Балкан и Центральной Европы:

В основном 
 Наименование национальной гвардии, армии резерва (запасников, резервистов), части войск (армии) призывающихся на военную службу только во время войны в:
 
 
 Хорватии, в том числе:
 Хорватское домобранство

А также 
  (Королевское хорватское домобранство) — сербско-хорватское наименование венгерского ландвера (или его хорватской части), военного регулярного формирования второго эшелона в армии Австро-Венгрии
 Словенское домобранство — полицейско-военные вспомогательные формирования в оккупированной нацистской Германией Словении во время Второй мировой войны
 Хорватское домобранство — регулярные вооруженные силы независимого государства Хорватии

Кроме того 
 «Домобран» — партийный орган (газета) хорватской  в Австро-Венгрии в 1864—1866(1867)
 «Хорватский домобран» — хорватская националистическая организация, основанная Анте Павеличем в 1927 г.

Примечания 

Воинские формирования